Crisis in the Kremlin:
 Crisis in the Kremlin — компьютерная игра, политический симулятор 1991 года выпуска от компании Sphere, Inc.
 Кризис в Кремле — компьютерная игра, политический симулятор 2017 года выпуска от компании Kremlingames.
 Кризис в Кремле (фильм) — американо-болгарский фильм 1992 года режиссера Джонатанa Уинфри.